De Witt kan syfta på:

 De Witt – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Geografi
 De Witt, Arkansas
 De Witt, Iowa – en stad (city) i Clinton County
 DeWitt County, Illinois – ett county i delstaten Illinois, USA
 De Witt Range – en bergskedja i Australien

Personer
 Johan de Witt (1625–1672), en nederländsk statsman